Evolutionär kan syfta på:

 Evolutionär ekonomi – evolution i en icke-darwinistisk mening med betydelsen "framväxt"
 Evolutionär kreationism – tänkesätt som hävdar, att de klassiska religiösa lärorna om Gud är förenliga med den moderna vetenskapliga förståelsen om biologisk evolution
 Evolutionär medicin – tillämpning av moderna evolutionsteori för att förstå hälsa och sjukdomar[
 Evolutionär psykologi – en gren av psykologin som studerar evolutionära orsaker till medfödda beteenden
 Evolutionär robotik –  ett forskningsfält och en metodologi inom robotiken
 Evolutionär utvecklingsbiologi – en gren inom biologin där men försöker fastställa ursprungligt släktskap mellan olika organismer
 Evolutionär utvecklingslinje – ett begrepp som används inom zoologi och paleontologi och definieras av att den bara omfattar taxa som alla delar en gemensam förfader